

Списък на пустините

Азия

Африка

Северна Америка

Южна Америка

Австралия 

Списъци на места